Wilhelm Matthiessen oder Wilhelm Matthießen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Matthießen (1891–1965), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor
 Wilhelm Matthiessen (Richter) (1904–1984), deutscher Jurist und Richter